Хроноло́гия сове́тской цензу́ры — события в РСФСР и СССР с октября 1917 года по октябрь 1991 года, связанные с цензурой.

Периодизация истории советской цензуры 
Доктор исторических наук, директор РГАЛИ Татьяна Горяева выделяет две основные исторические вехи развития советской цензуры:
 1917—1930-е годы — период становления и утверждения;
 1940-е годы — 1991 год — период стагнации.

Более детальная периодизация возможна при использовании институционального подхода:
 1917—1922 — период ведомственной цензуры при Реввоенсовете, ВЧК, Наркомпросе, Госиздате и Главполитпросвете;
 1922—1930 — организация и становление государственной цензурной системы (Главлит, Главрепертком, Главискусство);
 1930—1953 — деятельность Главлита в составе Наркомпроса (в 1953 году Главлит на короткий период был подчинён МВД);
 1953—1966 — период временной либерализации;
 1966—1987 — период стагнации цензурной системы;
 1987—1991 — распад системы на фоне попыток реформирования Главлита.

Введение цензуры в Советской России 
 27 октября (9 ноября) 1917 года (через два дня после захвата власти в Петрограде) Совнаркомом был выпущен «Декрет о печати». На основании этого декрета с октября 1917 по июнь 1918 были закрыты или прекратили существование более 470 оппозиционных газет.
 4 (17) ноября 1917 года Всероссийский центральный исполнительный комитет большинством голосов принял резолюцию большевистской фракции о поддержке политики Совнаркома в области печати.
 8 ноября 1917 года Совнаркомом был выпущен декрет «О монополии на печатание объявлений», по которому печатать объявления могли только правительственные издания.
 28 января 1918 года Совнарком принял декрет «О революционном трибунале печати», по которому за «контрреволюционные выступления» полагались различные наказания — от штрафа и закрытия газеты до лишения политических прав или свободы.
 4 марта 1918 года было принято Постановление СНК «О контроле в кинопредприятиях», подчинившее частный кинематограф местным Советам.
 Июнь 1918 года — создано Военно-цензурное отделение при Оперативном отделе Народного комиссариата по военным делам.

Система ведомственной цензуры 
 23 декабря 1918 года вышло в свет «Положение о военной цензуре», подписанное Львом Троцким. В рамках этого положения учреждались военно-цензурные отделы во главе с центральным военно-цензурным отделом Регистрационного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики.
 26 февраля 1919 года — Постановление ВЦИК о закрытии меньшевистской газеты «Всегда Вперёд».
 20 мая 1919 года было обнародовано Положение ВЦИК о Государственном издательстве.
 23 мая 1919 года — Постановление ВЦИК о порядке публикации объявлений.
 В августе 1919 года вся фото- и кинопромышленность были национализированы.
 Октябрь 1919 года — повышен статус военной цензуры: из подчинения Регистрационному управлению Военно-цензурный отдел переведён в непосредственное подчинение Полевого штаба РВСР.
 В 1918—1919 годах были конфискованы все частные типографии и бумажная промышленность.
 В 1920 году были приняты «Общие положения к правилам пользования архивными материалами для государственных, научных и частных потребностей».
 30 июня 1920 года организован спецхран в рамках Книжной палаты.
 Октябрь 1920 года — в рамках Наркомпроса создан Главполитпросвет под руководством Н. К. Крупской, принявшей в дальнейшем действенное участие в изъятии и уничтожении книг.
 Март-апрель 1921 года — создано Управление военной цензуры Штаба РККА.
 Август 1921 года — передача функций военной цензуры в органы ВЧК.
 13 октября 1921 года Декретом СНК был утверждён «Перечень сведений, составляющих тайну и не подлежащих распространению».
 14 декабря 1921 года — согласно постановлению СНК организован спецхран в рамках Государственного Румянцевского музея.
 21 декабря 1921 года в рамках ОГПУ был организован отдел политконтроля, который занимался перлюстрацией почтово-телеграфной корреспонденции.

Период централизации 
 19 мая 1922 года Ленин написал секретное письмо председателю ВЧК Дзержинскому о подготовке к высылке из страны «писателей и профессоров, помогающих контрреволюции».
 6 июня 1922 года декретом Совнаркома РСФСР было создано Главное управление по делам литературы и издательств при Наркомпросе с целью «объединения всех видов цензуры печатных произведений».
 10 августа 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) утвердило списки высылаемой за границу интеллигенции. В этот же день соответствующей декрет принял ВЦИК.
 Сентябрь—ноябрь 1922 года — «Философский пароход»: высылка из страны неугодной Советской власти российской интеллигенции.
 9 февраля 1923 года принято постановление Совнаркома о создании при Главлите новой структуры — Комитет по контролю за репертуаром, сокращённо Главрепертком. С этого времени «ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения Главреперткома при Главлите или его местных органов (обллитов и гублитов)».
 В 1925 году под грифом «Совершенно секретно» Главлит выпустил первый «Перечень сведений, составляющих тайну и не подлежащих распространению в целях охранения политико-экономических интересов СССР». Был введён запрет на публикацию информации о самоубийствах и о случаях умопомешательства на почве безработицы и голода; нельзя было писать «о заражённости хлеба долгоносиком, клещом и прочими вредителями, во избежание паники… и злонамеренного истолкования этих сведений».
 24 апреля 1926 года Совнаркомом был утверждён новый открытый «Перечень сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной».
 Июнь 1926 года — спецотдел при ОГПУ издал «Перечень вопросов совершенно секретной, секретной и не подлежащей оглашению переписки». Содержание этого перечня более детально раскрывало перечень СНК от 24 апреля.
 Ноябрь 1926 года — создание спецхранов в рамках массовых библиотек. Выходит «Положение об спецхране в библиотеке», в соответствии с которым на специальное хранение передавались книги и периодические издания, которые, по мнению цензуры, можно было предоставлять только по специальному разрешению.
 7 марта 1927 года начальник Главлита Лебедев-Полянский представил в Оргбюро ЦК ВКП(б) докладную записку о работе организации.
 В 1927 году издан приказ по акционерному обществу «Радиопередачи», в соответствии с которым все передачи должны были иметь заранее подготовленный и заверенный цензурой текст.
 13 апреля 1928 года — постановление Совнаркома РСФСР о создании единого органа руководства культурой — Главискусства.
 26 февраля 1929 года — распоряжение Наркомпроса «О разграничении функций между Главреперткомом и Главискусством», на первый возлагался «политический контроль за репертуаром зрелищных предприятий».
 В 1929 году Главлит предписал согласовывать проведение танцев: «Настоящим разъясняется, что в каждом отдельном случае вопрос о разрешении танцев должен согласовываться с Гублитом и местными политпросветорганами».
 В 1929 году была принята «Инструкция местным органам ОГПУ по наблюдению за состоянием секретного и мобилизационного делопроизводства учреждений и организаций».

Тотальная цензура 

 Май 1930 года — вышло постановление Совнаркома «О реорганизации Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита)».
 30 июля 1930 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О работе Госиздата РСФСР и об объединении издательского дела», которое фактически монополизировало издательское дело в СССР.
 5 сентября 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «освободить центральный аппарат Главлита от работы по предварительному просмотру печатного материала». Для этого был создан институт уполномоченных Главлита при государственных и общественных издательствах, радиовещательных организациях, телеграфных агентствах, почтамтах и таможнях.
 1930 год — подверглись разгрому и были запрещены как «троцкистские» первые исследования в области теории информации.
 Январь 1931 года — секретное совещание заведующих республиканскими Главлитами и облкрайлитами.
 6 июля 1931 года Совнарком опубликовал новое положение о Главлите. Как отмечает Геннадий Жирков, «впервые в практике государства, да ещё социалистического, была введена одновременно и гласно предварительная и последующая цензура». За пропуск в печать секретных, «антисоветских или искажающих советскую действительность» материалов для цензоров введена ответственность вплоть до уголовной.
 15 августа 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об издательской работе». В нём акцентировалось внимание на том, что «книга должна быть боевой и актуально-политической, она должна вооружить широчайшие массы строителей социализма марксистско-ленинской теорией и технико-производственными знаниями».
 Февраль 1933 года — приказ Наркомпроса РСФСР «О порядке комплектования, хранения и изъятия книг из библиотек». После этого изъятия книг несколько сократились примерно до 1935 года.
 16 июня 1933 года — разослан секретный циркуляр ЦК ВКП(б) № 113/79 о спецхранах в библиотеках.
 1934 год — Главрепертком выделен из Главлита в самостоятельное управление (ГУРК) в непосредственном подчинении Наркомпроса.
 С 1 июня 1935 года Приказом НКО № 031 (0131) в армии и на флоте введено новое Положение «Об организации военной цензуры в РККА». Таким образом была восстановлена военная цензура в рамках армии, ранее переданная в состав ВЧК/ОГПУ. Создан 8 отдел (центральная военная цензура) Регистрационного управления РККА.
 17 октября 1935 года — Постановление ЦИК СНК СССР «Об ответственности за изготовление, хранение и рекламирование порнографических изделий, изображений и иных предметов и торговлю ими».
 7 октября 1936 года — Вышел Приказ № 105/с начальника Главлита. К приказу прилагалась «Инструкция о порядке изъятия произведений авторов, причастных к контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации, из библиотек общественного пользования и книготорговой сети», согласно которой имя авторов и названия изымаемых книг должны быть вычеркнуты из всех библиотечных описей. Кроме этого, вместе с Инструкцией к приказу прилагался и «Список № 1 авторов, книги и брошюры коих подлежат изъятию…». С этого момента изымаются все произведения «врагов народа», вычёркиваются ссылки и упоминания о них.
 21 октября 1937 года — Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О цензорах центральных, республиканских, краевых, областных и районных газет».
 2 ноября 1937 года — заведующий отделом печати и издательств Лев Мехлис направил в ЦК ВКП(б) и в СНК СССР записку «о политическом положении» в Главлите, что послужило началом крупных чисток и репрессий в этой организации.
 9 декабря 1937 года — Протокольное постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О ликвидации вредительской системы изъятия Главлитом литературы».
 13 января 1938 года — вместо снятого и расстрелянного С. Б. Ингулова начальником Главлита назначен Н. Г. Садчиков.
 5 августа 1938 года — Протокольное решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О романе Мариэтты Шагинян „Билет по истории“ часть 1-я „Семья Ульяновых“» с указанием изъять книгу как «политически вредное, идеологически враждебное произведение».
 10 июня 1938 года — введение специальной отметки об уровне доступа к подцензурной литературе, которая представляла собой печать в виде шестиугольника, так называемая «шайба».
 17 августа 1939 года — в парижском журнале «Новая Россия» опубликовано «Открытое письмо Сталину» от бывшего советского военного и дипломатического деятеля Фёдора Раскольникова с обвинениями, в том числе в цензуре науки, литературы и искусства, сожжениях книг и массовых репрессиях.
 23 августа 1939 года — заключение пакта Молотова — Риббентропа. Из библиотек была изъята вся антифашистская литература, из репертуаров театров и кинопроката сняты произведения с критикой фашизма. Критика Гитлера и других нацистских лидеров, которая публиковалась до августа 1939 года, была запрещена. Под запретом оказались любые упоминания о войнах между Россией и Германией в истории.
 Июль 1941 года — повышен статус начальника Главлита. Он стал именоваться «Уполномоченным Совета Народных Комиссаров по охране военных тайн и начальником Главлита».
 Февраль 1942 года — Отдел военной цензуры подчинён Главному разведывательному управлению Генерального штаба Красной Армии.
 1 июня 1942 года — приняты поправки в УК РСФСР, по котором распространение информации с нарушением цензурных процедур наказывалось исправительными работами до 3 месяцев или штрафом согласно ст. 185. Аналогичные поправки приняты в других союзных республиках.
 Октябрь 1942 — Отдел центральной военной цензуры переподчинён Народному комиссариату обороны.
 Сентябрь 1943 года — Отдел военной цензуры переподчинён Генеральному штабу Красной Армии.
 16 декабря 1943 года приказом народного комиссара обороны № 0451 было введено «Положение о военной цензуре в Красной Армии (на военное время)» вместо действовавшего с 1935 года.
 15 февраля 1944 года приказом заместителя народного комиссара обороны № 034 были введены «Правила по сохранению военной тайны в печати Красной Армии (на военное время)», в которых указывался детальный перечь запрещённых к разглашению сведений.
 25 февраля 1946 года принято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о цензуре информации из СССР, публикуемой за границей.
 Август 1946 — доклад Андрея Жданова с осуждением Ахматовой и Зощенко и Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».
 3 февраля 1947 года — Г. Александров направил докладную записку А. Жданову с предложением запрета издания «Чёрной книги» писателей Гроссмана и Эренбурга, поскольку, по его мнению, книга содержала «вредные» с идеологической точки зрения факты.
 8 июня 1947 года — принятие Советом Министров СССР постановления «Об установлении перечня сведений, составляющих государственную тайну, разглашение которых карается по закону». Перечень имел расширительное толкование: в него могли входить «Другие сведения, которые будут признаны СМ СССР не подлежащими разглашению» (Ст.14). 
 1 марта 1948 года Совет министров СССР в развитие вышеупомянутого постановления принял «Перечень главнейших сведений, составляющих государственную тайну». Данное постановление обязывало министерства и центральные учреждения СССР разработать свои собственные перечни сведений, составляющих государственную тайну. В «Перечне главнейших сведений» устанавливалось, что «К государственной тайне относятся как сами сведения, её составляющие, так и связанные с этими сведениями материалы (переписка, документы и пр.)». На основании данного перечня Главлит, а затем  Главное управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации (ГУОТ) при Совете министров СССР выпускали «Перечни сведений, запрещённых к опубликованию в открытой печати, по радио и телевидению» (1949, 1958, 1976, 1990).
 10 февраля 1948 года — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели». Постановление осуждало «формализм в музыке» и объявляло оперу Вано Мурадели «Великая дружба» (1947) «порочным антихудожественным произведением».
 2 июля 1951 года в газете «Правда» вышла статья «Против идеологических извращений в литературе».

Оттепель 
 15 марта 1953 года — «Управление уполномоченного Совета Министров СССР по охране военных и государственных тайн в печати» (Главлит при СМ СССР) включено в состав МВД СССР как 11-е Главное управление МВД СССР по охране военных и государственных тайн в печати.
 20 октября 1953 года — Главлит вновь выделен из МВД в самостоятельное Главное управление при Совете Министров СССР.
 25 февраля 1956 года — секретный доклад Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС c разоблачением культа личности Сталинa.
 6 марта 1957 года — начальником Главлита назначен Павел Романов.
 27 октября 1958 года — совместное заседание Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиума Правления Московского отделения Союза писателей, на котором Борис Пастернак был исключён из Союза писателей СССР за «предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания войны».
 1960 год — запрет публикации в журнале «Нева» романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол».
 1961 год — изъятие органами КГБ рукописи романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», остановка выпуска альманаха «Тарусские страницы», изъятие выпущенных экземпляров из торговли и библиотек.
 1 декабря 1962 года — посещение Никитой Хрущёвым выставки художников-авангардистов «30 лет МОСХ», на которой он заявил, что «всё это не нужно советскому народу». В печати была развёрнута пропагандистская кампания против формализма и абстракционизма в искусстве.
 10 августа 1963 года — постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР Главлит включён в состав Государственного комитета Совета Министров СССР по печати.
 13 января 1964 года — арест поэта Иосифа Бродского по обвинению в тунеядстве. Через два месяца он был осуждён к пяти годам принудительных работ со ссылкой в Архангельскую область.
 8 сентября 1965 года в Москве был арестован писатель Андрей Синявский, а 12 сентября — писатель Юлий Даниэль. Суд над ними, который завершился приговором на 7 и 5 лет лагерей соответственно за антисоветскую пропаганду, стал окончанием эпохи оттепели.

Цензура в период застоя 

 18 августа 1966 года — постановление Совета министров СССР о возврате Главлиту статуса Главного управления под руководством Совмина. С этого времени он именуется «Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР» (ГУОТ).
 Май 1967 года — Александр Солженицын рассылает так называемое «Письмо съезду» Союза писателей СССР с публичным протестом против политической цензуры.
 4 июня 1972 года — вынужденная эмиграция Иосифа Бродского под угрозой преследований КГБ.
 17 апреля 1973 года — письмо поэта Владимира Высоцкого кандидату в члены Политбюро, Секретарю ЦК КПСС, министру культуры СССР Демичеву с просьбой дать возможность выступать перед слушателями.
 12 февраля 1974 года — арест Александра Солженицына по обвинению в измене Родине. 13 февраля он был лишён советского гражданства и выслан из СССР.
 15 сентября 1974 года — разгон «Бульдозерной выставки» московских художников-авангардистов.
 19 ноября 1974 года — Советом министров СССР принято Положение о работе Главлита.
 10 декабря 1975 года — в Осло Еленой Боннэр оглашена Нобелевская лекция академика Андрея Сахарова, в которой он требует среди прочего «свободы совести, существования информированного общественного мнения, плюрализма в системе образования, свободы печати и доступа к источникам информации».
 Январь 1980 года — после двух интервью академика Андрея Сахарова иностранным СМИ относительно войны в Афганистане он был лишён всех правительственных наград, включая звание Героя Социалистического Труда, и 22 января без суда выслан в город Горький, где был помещён под домашний арест.
 1983 год — Министерство культуры СССР приняло инструкцию, согласно которой все профессиональные и любительские музыканты обязаны 80 % концертного репертуара составлять только из песен, написанных членами Союза композиторов СССР.
 Июль 1984 года — Министерство культуры СССР издало приказ № 361 «О мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей, повышению идейно-художественного уровня их репертуара».
 25 июля 1985 года — утверждён «Перечень сведений, разрешаемых к открытому опубликованию, относительно действий ограниченного контингента советских войск на территории ДРА», разработанный в соответствии с Постановлением ЦК КПСС № П 206/2 от 7 июня 1985 года.

Распад системы советской цензуры 
 8 февраля 1986 года — интервью М. С. Горбачёва газете «Юманите». Кроме публичного признания наличия цензуры важным аспектом было указание на цели цензурных ограничений: охрана государственной и военной тайны, запрет на пропаганду войны, жестокости и насилия, охрана неприкосновенности личности. Идеологические мотивы («антисоветская пропаганда» и т. п.) не были названы.
 25 февраля 1986 года — доклад М. С. Горбачёва на XXVII съезде КПСС с декларированием политики гласности.
 Июль 1986 года — начальником Главлита назначен В. А. Болдырев.
 4 сентября 1986 года Главлит СССР издал приказ № 29с, в котором цензорам было дано указание сосредоточить внимание на вопросах, связанных с охраной государственных и военных тайн в печати, и информировать партийные органы только о существенных нарушениях в идеологической сфере.
 25 сентября 1986 года — Постановление ЦК КПСС о прекращении глушения передач одних зарубежных радиостанций («Голос Америки», «Би-Би-Си») и усилении глушения других («Свобода», «Немецкая волна»).
 В 1987 году приступила к работе Межведомственная комиссия, возглавляемая Главлитом СССР, которая начала пересмотр изданий с целью передачи их из отделов специального хранения в «открытые» фонды.
 23 мая 1987 года в Советском Союзе окончательно прекратили глушить радиопрограммы «Голоса Америки» и некоторых других западных радиостанций.
 Май 1988 года — в СССР впервые опубликован роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», из-за публикации которого за границей Пастернак был исключён из Союза писателей СССР в 1958 году. В том же 1988 году опубликован ранее запрещённый роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».
 5 октября 1988 года — Постановление Совета Министров СССР «О генеральной схеме управления системы охраны государственных тайн в печати» с разрешением Главлиту сотрудничать с редакциями в области охраны тайн на договорной основе.
 30 ноября 1988 года — полное прекращение глушения зарубежных радиостанций в СССР.
 1989 год — первая официальная публикация отрывков из романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» в журнале «Новый мир».
 25 января 1989 года — впервые в официальной печати СССР опубликована Всеобщая декларация прав человека.
 12 июня 1990 года — принят Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», в котором было прямо указано, что «Цензура массовой информации не допускается».
 9 июля 1990 года вышел приказ Главлита «О ликвидации спецхрана», в котором предписывалось передать все книги в общие фонды.  
 1 августа 1990 года — вступил в силу Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990 года, что означало отмену государственной цензуры. 
 24 августа 1990 года — принято постановление Совета Министров СССР «Об утверждении временного положения о главном управлении по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Совете Министров СССР» (ГУОТ). Одновременно Совет министров СССР признал утратившим силу Положение о Главлите. ГУОТ в последний раз выпустил новый «Перечень сведений, запрещённых к опубликованию».
 13 апреля 1991 года ГУОТ упразднён постановлением Кабинета Министров СССР с передачей его функций Министерству информации и печати СССР.
 25 июля 1991 года при Министерстве информации и печати СССР создано «Агентство по защите государственных секретов в средствах массовой информации».
 24 октября 1991 года «Агентство по защите государственных секретов в средствах массовой информации» ликвидировано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 15 октября 1991 года и приказа Министерства информации и печати СССР от 24 октября 1991 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
  — о цензуре в советском кино.
  

 
 История системы и органов защиты информации на сайте Agentura.ru.
 , раздел «Цензура в Советском Союзе».
 Индекс/Досье на цензуру — российский журнал, посвящённый проблемам цензуры, в том числе истории советской цензуры.

 
Цензура в СССР
Хронологии СССР